Ez a lista azokat a Bayer 04 Leverkusen játékosokat tartalmazza, akik a csapatban legalább 50 mérkőzésen léptek pályára, vagy más futballklub játékosaként hírnévre tettek szert. A "Mérkőzések" és a "Gólok" alatti számok a játékos leverkuseni Bundesliga-szereplésére vonatkoznak, nem tartalmazzák a Német Kupában és a nemzetközi porondon lejátszott mérkőzések adatait.

A játékosok
A listán csak az 1979 és 2021 közötti Leverkusen-játékosok szerepelnek.A jelenlegi Leverkusen játékosok adatainak utolsó frissítési ideje: 2021.05.22.

Klubcsapatok játékosainak listái